2061  — может означать:

 натуральное число между 2060 и 2062.
 2061 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии
 NGC 2061 — группа звёзд в созвездии Голубь.
 2061 Anza — астероид, открытый в 1960 году.

В литературе

 2061: Одиссея Три — роман Артура Кларка, написанный в 1987 году (является третьей частью тетралогии «Монолит»).
 СССР-2061 — художественный проект